Бе́ннетт () — історично чоловіче ім'я англійського походження. Вважається, що воно походить від латинського імені Benedictus у значенні «благословенний». У деяких регіонах Беннетт частіше використовується як прізвище, ніж як ім'я.

Відомі носії імені 
 ; (; 1907—2003) — американський джазовий саксофоніст, кларнетист, аранжувальник і композитор.
 Беннетт Міллер (;  1966) — американський кінорежисер і продюсер.
 Беннетт Мнгуні (;  1974) — південноафриканський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 ; 1898—1971) — американський видавець, співзасновник видавництва «Random House».

Примітки 

Англійські імена